Joana de Gusmão, Senhora de Ribadavia foi uma senhora da nobreza do Reino de Castela e senhoria de Ribadavia pelo casamento.

Relações familiares 
Foi filha de Pedro Nunes de Gusmão (1300 – 1360), senhor de Aviados e de Inês de Haro  (1300 - 1369) filha de Afonso Lopes de Haro, (1260 -?) senhor de Los Cameros e de Leonor de Saldanha (1270 -?). Casou com Pedro Ruiz Sarmiento (? – 1384) foi um nobre do Reino de Castela e o 1.º Senhor de Rivadavia, título que lhe foi concedido pelo rei Henrique II de Castela em 1375. Deste casamento nasceu:

 Garcia Fernández Sarmiento, Senhor de Ribadavia casado com Elvira Manrique de Lara filha de Garcia Manrique de Lara, Senhor de Estar e de Isabel Enriquez e Haro (1320 -?),
 Constança Sarmiento (1360 -?) casou com Garcia Alvarez de Toledo, Senhor de Valle del Corneja,
 Leonor Sarmiento casada com Pero López de Padilla, Senhor de Calatañazor.

Nobres de Castela
Casa de Gusmão
Mulheres da Espanha medieval
Mulheres do século XIV